''Гран-прі Штирії 2021 (офіційно Formula 1 BWT Großer Preis der Steiermark 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 27 липня 2021 року на гоночній трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу, Австрія. Це — восьмий етап чемпіонату світу 2021 року та друге Гран-прі Штирії.

Кваліфікація

Перегони

Положення у чемпіонаті після етапу 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Виноски

Примітки 

2021
Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
2021 в австрійському спорті